Шумейко — українське прізвище.

Відомі носії:

 Шумейко Володимир Вікторович ( 1949) — український композитор, член Національної спілки композиторів України;
 Шумейко Володимир Пилипович ( 1945) — російський політик та державний діяч;
 Шумейко Григорій Григорович (1923—1977), радянський військовий, Герой Радянського Союзу;
 Шумейко Микола Миколайович (1984—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шумейко Олександр Вікторович (1982—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шумейко Олександр Олексійович ( 1955) — український математик, доктор фізико-математичних наук;
 Шумейко Прокіп (бл. 1570 — 1651) — сподвижник Хмельницького, ніжинський полковник.

 Люба Гегре Шумейко ( 1982) - модельєрка, фотограф і фото — і модель у стилі ню.

українські прізвища